Her Only Son – cortometraggio del 1912 diretto da Hay Plumb
 Her Only Son – cortometraggio del 1913 diretto da Lem B. Parker
 Her Only Son – film del 1914 diretto da Gerald Lawrence